Raymond Kurzweil, een Amerikaans uitvinder en zakenman.
 Kurzweil Music Systems, een Amerikaans bedrijf dat elektronische muziekinstrumenten maakt.